Соревнования по дзюдо в весовой категории до 66 кг у мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 сентября. Приняли участие 35 спортсменов.

Для всех призёров, за исключением Джироламо Джовинаццо, олимпийская медаль стала первой в их карьере. Итальянец уже становился серебряным призёром на играх 1996 года в Атланте. Тогда он выступал в категории до 60 кг.

Георгий Вазагашвили стал первым медалистом в истории Грузии в соревнованиях по дзюдо.

Самым коротким боем турнира стал поединок первого раунда между китайцем Чжан Гуанцзюнь и молдаванином Виктором Биволом. Он длился всего 11 секунд.

Медалисты

Соревнование

Предварительный раунд

Основная сетка

Встречи за третьи места 
Утешительные встречи проводятся в рамках двух групп между всеми спортсменами, потерпевшими поражение от полуфиналистов турнира. В финальном поединке за 3 место победитель предыдущего раунда соревнуется с проигравшим полуфинал спортсменом из другой группы.

Ссылки 
 Результаты игр
 Официальный Олимпийский отчёт